Topallar ist die Bezeichnung folgender Orte:

 Topallar (Musabeyli), Ortschaft im Landkreis Musabeyli der türkischen Provinz Kilis
 Topallar (Saimbeyli), Ortschaft im Landkreis Saimbeyli der türkischen Provinz Adana